Drugie zawody Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2019/2020 odbyły się w niemieckim Klingenthal 14 grudnia 2019 roku.

Konkurs indywidualny wygrała po raz pierwszy w swojej karierze Austriaczka Chiara Hölzl, która w swojej próbie ustanowiła nowy, oficjalny rekord obiektu wynoszący 141 metrów. Na drugim miejscu z niespełna pięciopunktową stratą uplasowała się Słowenka Ema Klinec. Trzecie miejsce w zawodach zajęła reprezentantka gospodarzy Katharina Althaus. W czołowej dziesiątce uplasowała się także Juliane Seyfarth (7. miejsce). Na starcie konkursu nie stawiła się Włoszka Lara Malsiner. Konkurs miał charakter jednoseryjny z powodu warunków wietrznych jak i ograniczeń w programie zawodów.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Klingenthal był Matthias Looß oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Jani Hyvärinen, a jego asystentem – Ján Jelenský. Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Konkurs indywidualny – 14 grudnia 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2019/2020
Puchar Świata w skokach narciarskich w Klingenthal
2019 w Niemczech